

Niemcy 
 Schönefeld – gmina w kraju związkowym Brandenburgia w powiecie Dahme-Spreewald
 Schönefeld – dzielnica Beelitz
 Schönefeld – dzielnica Lipska

Zobacz też 
 port lotniczy Berlin-Schönefeld
 Schenefeld
 Schönfeld